Ngargoyoso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngargoyoso, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Ngargoyoso, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar